Cette page compile les configurations électroniques des éléments chimiques jusqu'au 104Rf.

Configuration électronique des éléments chimiques 

Configuration électronique des atomes neutres à l'état fondamental : par sous-couches abrégées, par sous-couches détaillées et par nombre d'électrons dans chaque couche

Références 

Toutes les sources ci-dessous concourent à ces données, sauf dans les listes spécifiques qui suivent :

http://physics.nist.gov 

 http://physics.nist.gov/PhysRefData/IonEnergy/ionEnergy.html ; consulté en , (éléments 1 à 104) à partir de :
 Atomic Spectroscopy, de W.C. Martin et W.L. Wiese dans Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, éd. G.W.F. Drake (AIP, Woodbury, NY, 1996) Chapitre 10, pp. 135-153.
Ce site est également cité dans le CRC Handbook comme source du paragraphe 1, sous-paragraphe Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State.

 91 Pa : [Rn] 5f2(3H4) 6d 7s2
 92 U : [Rn] 5f3(4Io9/2) 6d 7s2
 93 Np : [Rn] 5f4(5I4) 6d 7s2
 103 Lr : [Rn] 5f14 7s2 7p1 (avec un point d'interrogation)
 104 Rf : [Rn] 5f14 6d2 7s2 (avec un point d'interrogation)

CRC Handbook of Chemistry and Physics 

 David R. Lide (éd.), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition, version en ligne. CRC Press. Boca Raton, Floride, 2003 ; Section 1, Basic Constants, Units, and Conversion Factors; Electron Configuration of Neutral Atoms in the Ground State. (éléments 1 à 104).
 Également sous-section Periodic Table of the Elements, (éléments 1 à 103) à partir de:
 G. J. Leigh Édition, Nomenclature of Inorganic Chemistry, Blackwell Scientific Publications, Oxford, 1990.
 Chemical and Engineering News, 63(5), 27, 1985.
 « Atomic Weights of the Elements », 1999, Pure & Appl. Chem., 73, 667, 2001.

http://www.webelements.com/ 

 http://www.webelements.com/ ; consulté en , configuration électronique à partir de :
 Atomic, Molecular, & Optical Physics Handbook, Ed. Gordon W. F. Drake, American Institute of Physics, Woodbury, New York, USA, 1996.
 J.E. Huheey, E.A. Keiter, et R.L. Keiter dans Inorganic Chemistry : Principles of Structure and Reactivity, , HarperCollins, New York, USA, 1993.
 R.L. DeKock et H.B. Gray dans Chemical Structure and bonding, Benjamin/Cummings, Menlo Park, California, USA, 1980.
 A.M. James et M.P. Lord dans Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.

Lange's Handbook of Chemistry 

 J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry ( Édition), version en ligne, McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements. (Éléments 1 à 103)

 97 Bk : [Rn] 5f8 6d 7s2
 103 Lr : [Rn] 4f14 [sic] 6d 7s2

Hill et Petrucci, General Chemistry 

 Hill et Petrucci, General Chemistry: An Integrated Approach (), Prentice Hall. (Éléments 1 à 106)

 58 Ce : [Xe] 4f2 6s2
 103 Lr : [Rn] 5f14 6d1 7s2
 104 Rf : [Rn] 5f14 6d2 7s2 (en accord avec déduction précédente)
 105 Db : [Rn] 5f14 6d3 7s2
 106 Sg : [Rn] 5f14 6d4 7s2

Liste en rapport avec la chimie
Chimie quantique